

Persone
Edon Hasani (1992) – calciatore albanese
Ferhan Hasani (1990) – calciatore macedone 
Florent Hasani (1997) – calciatore kosovaro
Shpëtim Hasani (1982) – calciatore kosovaro
Sinan Hasani (1922-2010) – politico jugoslavo

Altro
Hasani – villaggio della provincia di Samangan, Afghanistan